Влади́мир Митрофа́нович Орло́в (15 июля (3 июля по старому стилю) 1895, Херсон, Российская империя— 28 июля 1938) — советский военно-морской деятель, командующий Морскими силами Чёрного моря, начальник Морских сил РККА, флагман флота 1-го ранга (20 ноября 1935 года). Член Реввоенсовета СССР, член Военного совета при наркоме обороны СССР.

Биография 
Родился в Херсоне в семье директора гимназии. Учился на юридическом факультете Петербургского университета, но не окончил. В 1916 году призван на Балтийский флот, окончил школу мичманов (1917 год). В 1917—1918 годах — вахтенный начальник крейсера «Богатырь». В начале 1918 года был также председателем судового комитета этого крейсера, участвовал на нём в Ледовом походе Балтийского флота. В 1918 году вступил в РКП(б). В 1919—1920 годах начальник политотдела Балтийского флота, участвовал в боях против войск Юденича. В 1920 году — начальник политуправления Морских сил Чёрного и Азовского морей.

В 1920—1921 годах — заместитель начальника Главного политического управления водного транспорта, руководил его восстановлением. С декабря 1921 года — помощник начальника Политуправления Реввоенсовета (РВС) по морской части и начальник Морского отдела Республики. С марта 1923 года — начальник и комиссар военно-морских учебных заведений.

С октября 1926 по июнь 1931 года — командующий Морскими силами Чёрного моря.

С июля 1931 года — начальник Морских сил РККА. В 1931—1934 годах член РВС СССР. С 27 января 1937 года одновременно заместитель наркома обороны СССР по Морским силам.

Арест и расстрел
10 июля 1937 года арестован. На следствии подвергался пыткам и избиениям со стороны следователя З. М. Ушакова, не выдержав которых, подписал признательные показания о своём участии «в шпионской, террористической и диверсионной работе».  Военной коллегией Верховного Суда СССР 28 июля 1938 года приговорён к смертной казни. Расстрелян в тот же день. Через месяц, 26 августа 1938 года, была приговорена к высшей мере наказания и расстреляна его жена Валентина Александровна Орлова.

Реабилитирован 23 июня 1956 года.

Награды 
 Орден Красного Знамени (23.02.1928)
 Орден Красной Звезды (1935)

Примечания

Литература 
 Военная энциклопедия в 8 томах. Т. 6: Огарков — «Прогресс» / Гл. ред. комиссии С. Б. Иванов. — М.: Воениздат, 2002. — 639 с. — ISBN 5-203-01873-1. — С.145. 
  — С.263.
 Близниченко С. С. К 115-летию со дня рождения флагмана флота 1 ранга (адмирала флота) Владимира Митрофановича Орлова. // Военно-исторический архив. — 2010. — № 10. — С.3-19.
 Близниченко С. С. Расстрельный список «Москва — Центр» не оставлял никаких надежд. // Военно-исторический журнал. — 2012. — № 8. — С. 57-63.
 
 * Рудный М. М. Учитель и друг. // Флагманы [Сборник воспоминаний и очерков о репрессированных флотоводцах / Сост. А. П. Аристов и др.]. — М.: Воениздат, 1991. — 281 с. — (Временем разрешено); ISBN 5-203-00691-1. — С.111-130.

См. также 
 Список флагманов флота 1-го ранга, флагманов флота 2-го ранга, флагманов 1-го ранга, флагманов 2-го ранга Морских сил РККА СССР (1935—1940)

Участники Гражданской войны в России (красные)
Царские офицеры на службе в РККА
Флагманы флота 1-го ранга
Члены Военного совета при народном комиссаре обороны СССР
Военачальники, репрессированные в СССР
Расстрелянные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Казнённые в 1938 году